El Castillo de Zolochov (en ucraniano: Зо́лочівський за́мок), es un castillo que se encuentra en Zólochiv, Ucrania. La edificación fue la residencia de la familia noble Sobieski, en la confluencia de dos pequeños ríos en la parte sur oriental de Zólochiv, Galitzia (ahora parte de Ucrania). La fortaleza rectangular fue construida aproximadamente en 1634 por Jakub Sobieski con el trabajo de los esclavos tártaros de Crimea. El castillo consta de paredes sólidas con un estilo holandés, vigente en aquel momento, con cuatro torres pentagonales en cada esquina, y el llamado "Grand Palace".

En 1672, el castillo fue tomado después de un asedio de seis días por Kapudan Pasha. Tres años más tarde, sobrevivió a un nuevo asedio por parte del ejército otomano. Tras la muerte de Ludwik Jakub Sobieski en 1737, el castillo pasó a la familia Radziwiłł y después en 1801 al conde Łukasz Komarnicki cuyos herederos la vendieron a la corona de Austria en 1834. En el , el castillo fue adaptado para su uso como hospital y cuartel. Se convirtió en una prisión en 1872 y continuó en uso después de algunas campañas realizadas. Hay una capilla que conmemora a las víctimas de la NKVD en los terrenos del castillo.

Desde 1985, el complejo ha sido supervisado por la Galería Municipal de Arte de Leópolis y se encuentra en proceso de restauración. Recientemente se comenzaron a abrir sus puertas para los visitantes. Las exhibiciones incluyen más de 25 capas europeas de armas, lámparas de araña de dinosaurios de hueso, y una réplica de una típica corona real del , que podría ser similar a la de Daniel de Galitzia.

Galería

Véase también 
 Castillo
 Palacio

Referencias

Bibliografía 
 Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Киев: Будивельник, 1983—1986. Том 3, с. 132.
 Marko Carynnyk, Золочів мовчить, Krytyka, 2005, no. 10, ss. 14–17.
 A. Czołowski, B. Janusz Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego, Tarnopol 1926 (Nakładem Powiatowej Organizacji Narodowej).

Enlaces externos 
 Sitio web con información sobre el castillo

Zolochiv
Zolochiv
Óblast de Leópolis
Arquitectura de Ucrania del siglo XVII